Loftus (plaats) - plaats in Engeland
 Elizabeth Loftus - Amerikaans cognitief psycholoog